Jméno Robert Murphy nebo Bob Murphy může odkazovat na:
Sport
 Robert Murphy (fotbalista) (*1982), australský fotbalista
Politika
 Robert Daniel Murphy (1894–1978), americký diplomat
 Robert F. Murphy (politik) (1899–1976), americký politik
Jiní
 Robert F. Murphy (antropolog) (1924–1990), americký antropolog

Rozcestníky - jméno